En organisation du travail, un poste de travail est le lieu dans lequel une personne dispose des ressources matérielles lui permettant d'effectuer son travail. Dans un contexte informatique, ce terme correspond à l'ensemble des moyens techniques mis à la disposition d'un utilisateur (écran, clavier, imprimante...), et par extension l'interface du système d'exploitation.

Étymologie 
Le terme ergonomie provient du latin Ergon et Nomos qui signifient travail et loi. L'ergonomie est sujette à des études scientifiques qui analysent les conditions de travail de l'être humain au sein de l'entreprise ainsi que les relations entre l’homme, la machine et son environnement.

Objectifs 
Il s’agit d’adapter l’environnement de travail (outils, matériel, organisation des espaces…) aux besoins de l’individu. Lorsque les conditions et l’environnement de travail sont favorables, l’individu gagne en efficacité et en performance. Tout cela au service de la pérennité d’une activité.

Grâce aux retours d’expérience et rapports scientifiques issus de plusieurs années d’études, les outils et leviers sont de plus en plus nombreux et pertinents.

Poste de travail d'une installation industrielle 
Le poste de travail d'une installation industrielle met l'opérateur humain face aux commandes des machines qui réalisent le processus de fabrication. On parle alors habituellement de la situation de « l'homme face à la machine ». Il y a lieu de compléter cette notion par celle de « l'homme face au process » qui est simultanée à la précédente. Sur le poste de travail d'une installation industrielle, l'opérateur humain est donc confronté à la double difficulté de coordonner, généralement assisté par des automatismes, les mouvements des organes électromécaniques sur un produit en cours de transformation.

Poste de travail en entreprise 
Un poste de travail correspond à une fonction occupée par un salarié dans une entreprise ainsi qu'à l'espace dans lequel il travaille.

En France, l'INRS préconise des moyens matériels et des méthodes concernant l'organisation et l'environnement du poste de travail (éclairage, exposition au bruits, risques, etc.). Les gênes principales rencontrées au poste de travail sont les nuisances sonores dues à des collaborateurs, les problèmes de température et les problèmes d’attention liés au passage et à la circulation des collègues.

Une nouvelle forme d’organisation du poste de travail apparaît avec les bureaux assis-debout. Les salariés français sont 39 % à connaître leur existence et 15 % à en avoir déjà utilisé. Ce nouveau type de bureau aurait un impact sur la santé et l’efficacité du travail. Bureaux assis-debout : la solution face à la sédentarité ?

Aménagement du poste de travail 
L’aménagement de la situation de travail vise à apporter des solutions techniques et organisationnelles aux éléments qui, dans l’exécution d’une tâche, sont particulièrement contraignants et/ou inadaptés pour la personne qui l’exerce. Il prend en compte l’ensemble des caractéristiques de l’employeur (économiques, conditions de production, amélioration des conditions de travail, prévention des risques professionnels…) ainsi que les capacités fonctionnelles, cognitives et psychiques de la ou des personnes concernées.

L’adaptation du poste de travail au salarié est une obligation inhérente à tout employeur. Ce dernier doit prendre toutes les mesures pour que tout salarié bénéficie d’une organisation et de moyens adaptés. Il doit entre autres adapter le travail à l’homme, autrement dit l’homme doit être un élément central de ses  choix.

Entre autres, l’aménagement du poste de travail permet aux personnes en situation de handicap, d’obésité ou de maladie de conserver leur emploi.

Étapes de l'aménagement du poste de travail 

 Analyser le poste de travail existant et son environnement
 Analyser les capacités de travail du salarié
 Prendre rendez-vous avec le médecin du travail pour qu’il détermine l’aptitude de la personne au poste et propose des aménagements spécifiques (aménagement du poste de travail, des horaires de travail ou évitement de certaines tâches)
 Confronter ces propositions avec les possibilités de l’employeur
 Choisir la solution d’aménagement la plus adéquate
 S’il n’y a pas de solution alternative, proposer un reclassement professionnel à un autre poste ou une nouvelle orientation professionnelle avec une formation adaptée
 Déposer une demande d’aide auprès de la CARSAT ou l’AGEFIPH et un appui de CAP emploi ou des SAMETH

L’aménagement du poste de travail peut donc prendre la forme d’une  :
 Installation de nouveaux équipements (achat de matériel spécifique pour les personnes déficientes visuelles) ;
 Organisation du travail, répartition et rotation sur les postes (limitation des efforts de manutention, suppression du travail en hauteur) ;
 Amélioration de la conception des postes tant sur le plan ergonomique que sur le plan des habitudes de travail (mise à disposition d'un siège ergonomique ou d'un poste assis-debout, éclairage du poste de travail ou bruit sur un poste).

Aides pour l'aménagement de poste de travail 
Il s’agit d’aides financières et de prestations techniques destinées à faciliter l’aménagement raisonnable de la situation de travail.

Prestation ponctuelle spécifique 
Il s’agit d’un expert spécialiste d’un handicap (visuel, auditif, moteur, psychique ou mental) qui intervient pour apprécier les incidences du handicap sur l’emploi et préconiser les actions à mettre en œuvre pour le compenser durablement.

Prestation d’étude préalable à l’aménagement des situations de travail 
Un ergonome se déplace dans l’entreprise pour analyser le contexte, les contraintes techniques et organisationnelles du poste, les conséquences du handicap du salarié. Il propose des solutions d’aménagement concrètes, réalistes et chiffrées.

Aide à l’aménagement des situations de travail et à la compensation du handicap 
L’AGEFIPH participe au financement de moyens techniques, humains ou organisationnels à mettre en œuvre pour compenser le handicap dans l’entreprise (aménagements de postes, logiciels spécifiques, transcription braille…).

Aide au maintien dans l’emploi 
Cette aide forfaitaire d’urgence est très rapidement mobilisable dans les situations où le salarié est menacé dans son emploi et permet notamment de disposer du temps nécessaire à l’aménagement.

Poste de travail informatique 
Dans un contexte informatique « Poste de travail » représente principalement le point d'accès à toutes les fonctionnalités d'une application informatique et d'un système d'exploitation, en particulier aux ressources informatiques (messagerie, bureautique, applications web, mais aussi imprimante, numériseur de document...).

L'origine de ce terme n'est pas forcément connue, mais elle remonte sûrement aux débuts de l'informatique répartie (UNIX avec les terminaux X11, puis Windows avec le client-serveur). Ce terme est utilisé dans Windows pour désigner le micro-ordinateur en lui-même, et c'est de là que l'on accède à tous les disques. Il est maintenant utilisé pour divers systèmes d'exploitation.

Windows étant le système d'exploitation le plus utilisé, le terme « Poste de travail » désigne maintenant dans la plupart des esprits l'ordinateur et aussi l'environnement (physique) dans lequel il se trouve.
Il est parfois confondu avec le « Bureau », qui dans Windows désigne l'espace de travail des fenêtres, mais aussi la base de toute l'arborescence.

À partir d'un « Poste de travail » on peut ainsi accéder aux disques durs, aux supports amovibles (lecteur de disquette, lecteur de CD-ROM...), à divers périphériques, comme les imprimantes, les périphériques d'acquisition d'images (appareil photo numérique, numériseur de document), et utiliser des applications informatiques à distance.

Le système Windows Vista change le terme Poste de travail en Ordinateur, mais le reste de l'arborescence reste identique.

Le poste de travail peut aussi être une station de travail Unix ou de plus en plus souvent un PC ou portable Linux.

Confort au travail
La qualité ergonomique  du poste de travail, mais aussi le confort plus global de l'environnement proche, la propreté, la présence de plantes vertes ou la proximité de la nature jouent un rôle significatif voire important dans l'épanouissement du travailleur et dans sa productivité.

Selon Actineo, l'Observatoire de la qualité de vie au travail, les éléments contribuant le plus à la qualité de vie au bureau sont les relations avec les collègues, l’espace de travail et l’absence de bruit.

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Vischer, Jacqueline C. (2007) « The concept of workplace performance and its value to managers », California Management Review, vol. 49.
 Postes de travail industriels et logistiques ergonomiques (mynorcan.com)

Articles connexes 
 Ergonomie
 Travail
 Confort au travail
 Santé au travail
 productivité
 Accessibilité des travailleurs handicapés en milieu ordinaire

Lieu de travail
Interface utilisateur